James Sherard – farmacista, botanico e musicista inglese
 Robert Harborough Sherard – scrittore e giornalista inglese
 William Sherard – botanico inglese